RA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Argentino.
 dvočrkovna kratica za Rdečo armado

Glej tudi 

Kratice